Lenda — narrativa de caráter maravilhoso na qual um fato histórico se amplia e se transforma pela poética ou pela imaginação popular
Lentas — aldeia do sul de Creta, Grécia, também chamada Lendas
A Lenda — single composto pelos membros da banda Roupa Nova
Legend (filme) — um filme de fantasia e aventura dirigido por Ridley Scott lançado no Brasil com o "A Lenda"
Lendas (DC Comics) — série da DC Comics